Bigfork ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bigfork (Minnesota)
 Bigfork (Montana)

Siehe auch:
 Big Fork